Bitwa nad Isonzo (489) – bitwa w 489 w czasie wyprawy Ostrogotów do Italii
 Bitwy nad Isonzo – 12 bitew w latach 1915-17 na froncie włoskim